Manchet (kleding)
 Manchet (munitie)
 Annulus (mycologie), de manchet (kraag) van een paddenstoel
 Handboei (figuurlijk gebruikt in een zin zoals "Iemand de manchetten aandoen")